Гуцули — етнографічна група українців, нащадки найстародавнішого племені літописних уличів, що живуть у Карпатах
 «Гуцули» — український рок-гурт з міста Косів на Прикарпатті.